Sierra (hiszp. – z łac. serra: piła) – określenia pasma górskiego w Ameryce Łacińskiej i na Półwyspie Iberyjskim.

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sierra (ang. Sierra County) – w stanie Kalifornia
 hrabstwo Sierra (ang. Sierra County) – w stanie Nowy Meksyk

Inne:

 SIERRA – program Unii Europejskiej
 Sierra Entertainment (dawniej Sierra On-Line) – wydawca i producent gier komputerowych
 Ford Sierra – samochód osobowy
 Sierra – typ radzieckich atomowych okrętów podwodnych
 Sierra – nagroda filmowa przyznawana od 1997 r. przez Las Vegas Film Critics Society
 Sierra Fowler, 1905 – synonim rodzaju Scomberomorus